Kombinace písmen L, A a K může mít význam:

Lak
Lak – nátěrová hmota na dřevo a jiné materiály
 Lak na nehty
 Lak na vlasy
 Impregnační lak – izolační látka, kterou se procesem vakuotlakové impregnace napouštějí elektrotechnické díly (především vinuté díly – cívky) pro zlepšení izolačních vlastností

 název sídla
Lak (Maďarsko) – obec v župě Borsod-Abaúj-Zemplén

LAK
Aklavik/Freddie Carmichael Airport – kód letiště v Kanadě
Lakeland (nádraží) – kód nádraží Lakelandu
Lakenheath (nádraží) – kód nádraží v Lakenheathu
Lao kip – kód měny v Laosu
Los Angeles Kings – zkratka profesionálního americký hokejový klub hrající NHL

Podobná slova 
 Lák